Фірузі́йський джамоат () — джамоат у складі району Носірі Хусрава Хатлонської області Таджикистану.

Адміністративний центр — селище міського типу Бахор.

Населення — 11821 особа (2017).

До складу джамоату входять 14 сіл:

Примітки 

Джамоати району Носірі Хусрава